The Teardrops – gruppo musicale punk/new wave britannico
 The Teardrops – girl group pop statunitense
 Magic Slim & The Teardrops – gruppo musicale blue statunitense

Pagine correlate 
 Teardrops